Charles Tupper (1821-1915), Minister-president van Canada
 Earl Tupper (1907-1983), Amerikaans ondernemer en uitvinder van Tupperware
 James Tupper (1965), Canadees acteur